IHH est un sigle qui peut désigner :
 indice de Herfindahl-Hirschmann, un indice mesurant la concentration d'un marché ;
 İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, une ONG islamique turque.